Absolutely Fabulous:
 оригинальное название британского ситкома «Ещё по одной»
  — сингл дуэта Pet Shop Boys (1994)